Türkiye 1. Ligi 1999/00 was het tweeënveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het seizoen ging reeds op 6 augustus 1999 van start en eindigde op 21 mei 2000.

Galatasaray SK won de zogeheten kleine treble: de UEFAcup, de landstitel en de beker binnen één seizoen. Dat was tot nu toe slechts Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), Manchester United (1999) (grote treble, met Europacup I/Champions League) en IFK Göteborg (1982) (kleine treble) gelukt.

Nog enkele feiten uit dit seizoen op een rijtje:
 Het was de eerste keer dat een Turkse club een Europese beker won, om precies te zijn de UEFA Cup.
 Galatasaray was de eerste Turkse club die erin slaagde om vier keer achter elkaar kampioen te worden.
 Vanzelfsprekend gold dit ook voor kampioenenmaker-coach Fatih Terim, die zich door deze successen de bijnaam Imparator'' had verworven. Vier seizoenen achter elkaar kampioen worden en bovendien met dezelfde club is niet alleen een Turks record, maar zelfs een unicum in de hele wereld: geen enkele andere trainer presteerde dit.
 Het was de veertiende landstitel, meer dan welke andere club in Turkije ook.
 Het was de dertiende nationale beker, meer dan welke andere club in Turkije ook.
 Het was op nationaal niveau de vijfde dubbel, meer dan welke andere club in Turkije ook.

De kracht van de kampioen lag ditmaal vooral in het collectief, zodat Hakan Şükür (dit jaargang goed voor 'slechts' 14 doelpunten) de topscorerskroon na drie jaar moest overdragen aan Serkan Aykut van Samsunspor.

Denizlispor, Göztepe en Vanspor AŞ waren net op tijd teruggekeerd in de Süper Lig om de successen van de recordkampioen van dichtbij mee te maken; de laatste twee clubs moesten na één seizoen helaas alweer een niveautje afdalen; Göztepe SK werd op z'n smadelijke gang naar de 1. Lig vergezeld door stadgenoot Altay.

Kaart

Eindstand 1999/00

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1999/00

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Vanspor AŞ (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1998/99)
 Denizlispor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1998/99)
 Götzepe SK (winnaar play-offs 1. Lig 1998/99)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Sakaryaspor (nummer 16 Süper Lig 1998/99)
 Çanakkale Dardanelspor (nummer 17 Süper Lig 1998/99)
 Kardemir DÇ Karabükspor (nummer 18 Süper Lig 1998/99)

Topscorers 1999/00

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1999/00